A Temporada de ciclones no Brasil de 2008 se iniciou no dia 1 de janeiro de 2008 e terminará no dia 31 de dezembro de 2008. Tem seus auges em abril e setembro, porém a temporada dura o ano inteiro. Fenômenos como depressão tropical, tempestade tropical, ciclone tropical e furacão, são muito raro se acontecer no atlântico sul. Porém se por acaso esses fenômenos acontecerem, serão relatados nesta página.

Um ciclone (ou depressão ou centro de baixas pressões) é uma região em que o ar relativamente quente se eleva e favorece a formação de nuvens e precipitação. Por isso, tempo nublado, chuva e vento forte estão normalmente associados a centros de baixas pressões. A instabilidade do ar produz um grande desenvolvimento vertical de nuvens cumuliformes associadas a cargas de água.

Como não há alguma lista específica com nomes para batizar os ciclones que se formam no atlântico sul, os ciclones serão tratados pela ordem de ocorrência.

Ciclones

Primeiro ciclone extratropical 

O Primeiro Ciclone Extratropical da Temporada de Ciclones no Brasil de 2008, formou-se junto a costa de São Paulo no dia 27 de janeiro de 2008. Meteorologistas acretitaram que o ciclone poderia se tornar um furacão por causa do seu centro "quente". Porém isso não aconteceu, o ciclone causou poucos estragos nas áreas afetadas.

Segundo ciclone extratropical 

 
O Segundo ciclone extratropical atingiu o sul do Brasil na noite de 02/05/08,e como foi previsto pelos meteorologistas ocorreram ventos fortes no Rio Grande do Sul,ventos de aproximidamente 120 km/h.Foram registradas fortes ondas no sul de Santa Catarina e no Rio Grande Do Sul,5 metros em algumas praias,o ciclone destruiu casas e árvores,e milhares de pessoas ficaram ilhadas por causa das chuvas fortes,2 pessoas morreram.

Ver também
 Lista de furacões no Pacífico
 Lista de furacões no Atlântico
 Ciclone
 Ciclone tropical do Atlântico Sul

Ligações externas
 Relata sobre o Primeiro ciclone extratropical
Relata sobre o Segundo ciclone extratropical
Relata sobre as duas mortes no Segundo Ciclone extratropical

Ciclones tropicais do Atlântico Sul